Гранда:

 Гранда, Чабука (1920—1983) — перуанская певица, автор оригинальных песен и обработок фольклорного музыкального материала.
 Гранда Суньига, Хулио Эрнесто (род. 1967) — перуанский шахматист, международный гроссмейстер.